Główne znaczenie
 Palatynat (niem. Pfalz), zobacz - Palatynat (ujednoznacznienie)

Inne
 Pfalz D.III – niemiecki samolot myśliwski
 Pfalz D.XII – niemiecki samolot myśliwski

Zobacz też 
 Oberpfalz (pol. Górny Palatynat)
 Rheinland-Pfalz (pol. Nadrenia-Palatynat)